Mikołaj Bylina (zm. 1474) – polski teolog, rektor Akademii Krakowskiej
 Mikołaj Bylina – podkomorzy czerski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej